Bachleda – polskie nazwisko

Osoby noszące nazwisko Bachleda 
 Jan Bachleda – strona ujednoznaczniająca
 Jakub Bachleda – polski przewodnik tatrzański i narciarz
 Klemens Bachleda (1851–1910) – przewodnik tatrzański i ratownik górski
 Marcin Bachleda (ur. 1982) – polski skoczek narciarski

Zobacz też 
 Bachleda-Curuś